Жме́ринка () — город в Винницкой области Украины. Административный центр Жмеринского района. До 2020 года был городом областного подчинения.

Название по близлежащим сёлам Большая и Малая Жмеринка.

Географическое положение 
Жмеринка расположена в 35 км от областного центра города Винницы и в 234 километрах (физически, по автодороге — 288 км, по ж/д — 251 км) к юго-западу от Киева.

История 
Поселение известно с XVIII века, во второй половине XIX века его развитие значительно ускорилось в связи со строительством через эти места железной дороги Балта — Киев.

В 1894 году Жмеринка являлась местечком Винницкого уезда Подольской губернии Российской империи при железнодорожной станции, в котором насчитывалось 119 дворов и 886 жителей. С 1903 года — город. В декабре 1905 года рабочие Жмеринки участвовали во всеобщей политической стачке.

С 6 сентября 1924 года по 15 декабря 1925 года в городе находилось управление 1-го Киевского конного корпуса Червонного казачества им. Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета Украинского военного округа Вооружённых Сил Украины и Крыма.

В ходе Великой Отечественной войны 16-17 июля 1941 года город был занят немецкими войсками. В период оккупации в городе существовало еврейское гетто. В Жмеринке действовала подпольная организация «Советские патриоты».

Красная армия освободила Жмеринку 18-20 марта 1944 года; бои вели войска 67-го стрелкового корпуса 38-й армии в ходе Проскуровско-Черновицкой операции в составе: 151-й сд (генерал-майор Д. П. Подшивайлов), 237-й сд (генерал-майор Ф. Н. Пархоменко), 100-й сд (полковник Ф. М. Красавин); 23-й отдельной истребительной противотанковой артиллерийской бригады (подполковник А. Н. Пономарёв).

Войскам, участвовавшим в освобождении Жмеринки, приказом Верховного Главнокомандующего объявлена благодарность и в Москве дан салют 12-ю артиллерийскими залпами из 124 орудий. Приказом Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина от 19.03. 1944 года № 064 в ознаменование одержанной победы соединения и части, отличившиеся в боях за освобождение города Васильков, получили наименование «Жмеринских»:
 151-я стрелковая дивизия (генерал-майор Д. П. Подшивайлов)
 224-я штурмовая авиационная дивизия (полковник М. В. Котельников)
 23-й отдельной истребительной противотанковой артиллерийской бригады (подполковник А. Н. Пономарёв)
 628-й армейский пушечный артиллерийский полк (подполковник М. Л. Шевченко).

В 1971 году численность населения составляла 36,3 тыс. человек.

В 1980 году здесь действовали предприятия по обслуживанию ж.-д. транспорта (локомотивное депо, вагоноремонтный завод и др.), винодельческий завод, маслодельный завод, табачно-ферментационный завод, меховая фабрика, фабрика хозяйственных товаров, райсельхозтехника, комбинат бытового обслуживания, ПТУ, восемь общеобразовательных школ, музыкальная школа, спортивная школа, две больницы и четыре других лечебных учреждения, Дворец культуры, Дом культуры, клуб, кинотеатр и пять библиотек.

В январе 1989 года численность населения составляла 41 080 человек. Крупнейшими предприятиями являлись вагоноремонтный завод, маслозавод, табачно-ферментационный завод и меховая фабрика.

В мае 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившихся в городе завода «Сектор» (специализация предприятия — резисторы, разъёмы (в основном на ВПК СССР), также модели автомобилей), АТП-10512, АТП-10570, райсельхозтехники, райсельхозхимии, в июле 1995 года было утверждено решение о приватизации молокозавода и завода продовольственных товаров.

В октябре 2003 года началась процедура банкротства завода «Сектор» (ОАО «Жмеринский завод „Сектор“»); 23 января 2004 года он был признан банкротом и началась процедура его ликвидации.

На 1 января 2013 года численность населения города составляла 35 390 человек.

На 1 января 2020 года население города составляло 34 136 постоянных жителя и 34 353 человек наличного населения.

Транспорт 
Узловая железнодорожная станция Жмеринка. Направления на Вапнярку, Хмельницкий, Винницу, Могилёв-Подольский.

Галерея

Примечания

Литература 
 Zmierzynka// Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. — Warszawa : Filip Sulimierski i Władysław Walewski, 1895. — T. XIV : Worowo — Żyżyn
 Жмеринка// Енциклопедія сучасної України : у 30 т. / ред. кол. І. М. Дзюба [та ін.] ; НАН України, НТШ, Координаційне бюро енциклопедії сучасної України НАН України. — К., 2003¬-2016. — ISBN 944-02-3354-X.

Ссылки 

 Официальный сайт Жмеринки
 Учётная карточка на сайте Верховной рады
 История и достопримечательности Жмеринки
 

 
Города Винницкой области
Бывшие еврейские местечки Украины